Duitsland:
Selk, een plaats in de Kreis Schleswig-Flensburg in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein

Personen:
Alexander Selk, een Nederlandse turner
Christian Selk, een Nederlandse turner